Rinconada kan syfta på följande:

 Rinconada (djur), ett släkte insekter

Geografi

Argentina 

 Departamento de Rinconada, kommun, Jujuy, 
 Rinconada (kommunhuvudort), Jujuy,

Chile 

 Rinconada (kommun i Chile, Región de Valparaíso), Provincia de Los Andes,

Mexiko 

 Rinconada, Emiliano Zapata, 
 Rinconada, Las Minas, 
 Rinconada, Chiapas,

Spanien 

 Rinconada (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar